Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Nartowski – polski koszykarz
 Bronisław Nartowski – polski chemik i wojskowy
 Leszek Nartowski – polski operator filmów animowanych
 Mieczysław Nartowski – polski lekarz, działacz polityczny
 Tadeusz Nartowski – polski malarz
 Wacław Nartowski – polski nauczyciel